Scheffbuch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scheffbuch (1905–1963), deutscher Politiker
 Rolf Scheffbuch (1931–2012), deutscher evangelischer Theologe und Regionalbischof
 Ulrich Scheffbuch (* 1964), deutscher evangelischer Theologe
 Winrich Scheffbuch (* 1938), deutscher evangelischer Theologe
 Irmgard Weth geb. Scheffbuch (* 1943), deutsche evangelische Theologin und Pädagogin